Příjmení Hermoch má více nositelů:

 Josef Hermoch (* 1940) – český architekt a malíř
 Soňa Hermochová (1932–2018) – česká psycholožka a vysokoškolská pedagožka